Viva Hate — перший сольний альбом Морріссі.

Список композицій 
Всі пісні написані Морріссі та Стівеном Стрітом
 «Alsatian Cousin» — 3:13
 «Little Man, What Now?» — 1:48
 «Everyday Is Like Sunday» — 3:32
 «Bengali in Platforms» — 3:55
 «Angel, Angel Down We Go Together» — 1:40
 «Late Night, Maudlin Street» — 7:40
 «Suedehead» — 3:56
 «Break Up the Family» — 3:55
 «Hairdresser on Fire» — 3:51 (США бонус трек)
 «The Ordinary Boys» — 3:10
 «I Don't Mind If You Forget Me» — 3:17
 «Dial-a-Cliché» — 2:28
 «Margaret on the Guillotine» — 3:42

Примітки 

Дебютні альбоми 1988
Рок-альбоми
Альбоми Морріссі